Montpezat (Gard)
Montpezat (Lot-et-Garonne)
ook:
Montpézat, Gers